

Semifinais
Vasama Vaasa 0-5 HJK Helsinki

ÅIFK Turku 0-3 HPS Helsinki

Final
HPS Helsinki 1-1 HJK Helsinki

Repetição
 HPS Helsinki 2-1 HJK Helsinki

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol